

Archeologia 
 Bonna – antica fortezza legionaria romana della Germania inferiore, origine della città di Bonn

Astronomia 
 Cratere Bonna – cratere sulla superficie di 21 Lutetia

Persone 
 Aimé Bonna – ingegnere e imprenditore francese, inventore dei tubi in cemento armato 
 Narve Bonna – saltatore con gli sci norvegese